Bradypterus castaneus é uma espécie de ave da família Sylviidae.

Apenas pode ser encontrada na Indonésia.

Referências
  BirdLife International 2004.  warbler%20castanea Bradypterus castaneus.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 10 de Julho de 2007.

Bradypterus
Aves descritas em 1893